«Чанчунь Ятай» () — футбольный клуб из города Чанчунь, Цзилинь,Китай. Проводит игры на 25-тысячном стадионе «Зоны Развития». По итогам розыгрыша первой лиги Китая сезона 2020 года команда заняла первое место и получила право со следующего сезона выступать в Суперлиге.

История 
Клуб основан 6 июня 1996 года, генеральным спонсором команды стала Цзилинь Ятай Груп (), расположенная в Чанчуне, провинция Цзилинь. Команда не смогла получить повышение в классе самостоятельно, оставаясь в дивизионе И. Однако, в 2000 году клуб купил футбольную команды, игравшую дивизионом выше, «Баи Чаонэн» и смог занять её место. Новая команда финишировала 5-й и долгое время не проигрывала дома — серия прервалась лишь на следующий сезон, когда «Чанчунь Ятай» занял второе место в чемпионате. При всех достижениях, до 2006 года «Чанчунь» не мог попасть в Суперлигу. В 2007 году клуб сенсационно победил в чемпионате Китая и принял участие в Лиге чемпионов АФК 2008, заняв 2 место в групповом этапе.

Достижения 
Чемпион Китая (1):
 2007

Результаты за все годы выступления

Текущий состав

Известные игроки 
  Ань Ци (2008—2010)
  Светослав Петров (2007)
  Самуэль Кабальеро (2006—2010)
  Тиджани Бабангида (2003—2004)
  Владимир Шишелов (2005)
  Мариан Алиуцэ (2006)
 / Бранимир Субашич (2009)
  Милош Михайлов (2010)
  Сабольч Хусти (2014—2015)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба Чанчунь Ятай
 О команде на сайте sports.sina.com.cn

Футбольные клубы Китая